Blesme-Haussignémont - Chaumont